Freo steht für:

 Kurzform für Fremantle
 operative Investmentgruppe der Abu Dhabi Investment Authority

Freo ist der Familienname folgender Personen:

 Maurizio Del Freo, italienischer Klassischer Philologe, Mykenologe und Epigraphiker